

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Montpelier – città della Contea di Stutsman, Dakota del Nord
 Montpelier – città della Contea di Bear Lake, Idaho
 Montpelier – città della Contea di Blackford, Indiana
 Montpelier – villaggio della Parrocchia di Saint Helena, Louisiana
 Montpelier – villaggio della Contea di Williams, Ohio
 Montpelier – capoluogo della Contea di Washington e capitale del Vermont

Pagine correlate 
 Montpellier